Шеремета — польская или украинская фамилия.
 Шеремета, Камил (род. 1989) — польский боксёр-профессионал.
 Шеремета, Павел Михайлович (род. 1971) — украинский менеджер, экономист и педагог, основатель и первый декан Киево-Могилянской бизнес-школы.
 Шеремета, Тимофей Александрович (род. 1995) — украинский футболист, вратарь клуба «Металлург» (Запорожье).